Алкария-Руйва () - фрегезия (район) в муниципалитете Мертола округа Бежа в Португалии. Территория – 215,24 км². Население – 1013 жителей. Плотность населения – 4,7 чел/км².

Достопримечательности 

Районы округа Бежа